Андреас Андерссон:
 Андерссон, Андреас (род. 1974) — шведский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 2002 года.
 Андерссон, Андреас (род. 1991) — шведский футболист, вратарь.